Rzut młotem kobiet to jedna z konkurencji rozegranych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 70,00 m, natomiast minimum B - 67,50 m.

Eliminacje odbyły się 20 sierpnia 2009, zaś finał rozegrano 22 sierpnia 2009.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekord Polski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

Godziny rozpoczęcia

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna 
Godzina rozpoczęcia: 14:15 (UTC+2)
Minimum kwalifikacyjne 72.00 (Q) lub 12 najlepszych wyników (q) - awans do finału.

Uwagi: NM = nie sklasyfikowana, Q = kwalifikacja na podstawie osiągniętego minimum, q = kwalifikacja uzupełniająca

Finał

Przypisy 

Rzut młotem kobiet